Dongbu-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Dongbu-dong, Gyeongsan, stadsdel i Gyeongsan, Norra Gyeongsang, 
 Dongbu-dong, Yeongcheon, stadsdel i Yeongcheon, Norra Gyeongsang, 
 Dongbu-dong, Yongin, stadsdel i Yongin, Gyeonggi,